Кри́стофер «Крис» Хе́мсворт (; род. 11 августа 1983, Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийский актёр, номинант на премию BAFTA. Наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel: «Тор», «Мстители», «Тор 2: Царство тьмы», «Мстители: Эра Альтрона», «Тор: Рагнарёк», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Тор: Любовь и гром», а также в фильмах «Гонка», «Хижина в лесу», «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», «В сердце моря» и «Люди в чёрном: Интернэшнл».

Биография 

Крис Хемсворт родился в 1983 году в Мельбурне. Его братья, Люк и Лиам, тоже актёры.

Когда Хемсворту было 14 лет, он и его семья переехали на маленький остров Филипп. В марте 2009 года Хемсворт переехал в Соединённые Штаты, чтобы продолжить свою карьеру там. Он и его брат Лиам остались в гостевом доме агента Криса Уильяма Ворда, прежде чем арендовать свою собственную квартиру в Лос-Анджелесе, где они проживают в настоящее время.

Личная жизнь 
В 2005—2006 годах встречался с Изабель Лукас, коллегой по сериалу «Дома и в пути». С 26 декабря 2010 года женат на испанской и американской актрисе Эльсе Патаки. Их дочь, Индия Роуз Хемсворт, родилась 11 мая 2012 года. В ноябре 2013 года Хемсворт сообщил, что он и Эльса снова станут родителями. 18 марта 2014 года у пары родились сыновья — близнецы Тристан и Саша.

В 2022 году во время съёмок пятого эпизода документального фильма National Geographic «Без границ» Хемсворт узнал, что унаследовал две копии гена APOE4 (по одной от отца и матери), что означает повышенную вероятность развития у него болезни Альцгеймера. Хемсворт решил взять перерыв в актёрской деятельности на неопределённый срок, чтобы переосмыслить жизнь и проводить больше времени с семьей.

Фильмография

Примечания